Иринчеев — фамилия.

Известные носители:
 Иринчеев, Баир Климентьевич (род. 1977) — российский военный писатель и предприниматель.
 Иринчеева, Дарья (род. 1987) — российская художница.